Edmond Lefever (1839-1911), beeldhouwer
 Fernand Lefever (1883-1959), architect
 Lies Lefever (1980-2018), cabaretière
 Abraham le Fever (ca. 1585-1636), burgemeester van Den Haag en bewindvoerder Noordse Compagnie
 Nicole le Fever (1965), Nederlands journalist

Zie ook
 Lefebvre (doorverwijspagina)
 Lefèvre (doorverwijspagina)